

Мерониці — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мерониці — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства